RTW est un sigle pouvant désigner :
 Real time web, ensemble de technologies et de pratiques pour le web 'temps réel'
 Real Time Workshop, librairie logicielle associée au produit Simulink
 Reuters Terminal Workstation, produit logiciel précurseur de Advanced Trader Workstation
 round-the-world ticket, ou Billet tour du monde
 Radio Télévision Wantanshi, une Télévision en République démocratique du Congo
 Rettungswagen, ambulance chargée en Allemagne de la mise en place de nid de blessés
 Réseau TW s.e.c., filiale de Télécom Warwick au Canada
 Rome Total War, un jeu de stratégie sorti en 2004
 le code IATA de l'aéroport de Saratov en Russie